Nikola Mektić och Mate Pavić var regerande mästare, men de förlorade i den första omgången mot Robin Haase och Matwé Middelkoop.

Haase och Middelkoop vann senare titeln efter att ha besegrat Lloyd Harris och Tim Pütz i finalen med 4–6, 7–6(7–5), [10–5].

Seedning

  Nikola Mektić /  Mate Pavić (Första omgången)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (Första omgången)
  Nicolas Mahut /  Fabrice Martin (Semifinal)
  Wesley Koolhof /  Neal Skupski (Semifinal)

Huvudturnering

Lottning

Kvalturnering

Seedning
  Roman Jebavý /  David Vega Hernández (Första kvalomgången)
  Sander Arends /  David Pel (Kvalificeringsmatch)

Kvalificerade
  Jesper de Jong /  Sem Verbeek

Kvallottning

Referenser
 Lottning
 Kvallottning

Noter

2022 – Dubbel
ABN AMRO World Tennis Tournament 2022 – Dubbel